Ergis (właśc. Georgij Ustinowicz Germogenow; 1908–1968) – jakucki filolog, folklorysta i etnolog
 Ergis – polskie przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego